Obres:
 En Basili, personatge d'òpera (El Barber de Sevilla)
 Toponímia: Bèlies o Basili, riu de Mesopotàmia
 Basili (cognom romà), cognom de diversos personatges romans.
 Religió: Basilis, conjunt de monestirs cismàtics quasi tots de Grècia, estesos a Rússia (Basilis russos) i als països eslaus (Basilis catòlics orientals, i Basilies d'orient), a Itàlia (Basilis catòlics d'Itàlia) i Espanya (Basilis d'Espanya) i algun altra país (Basilies d'occident)
 Comunitat de Sant Basili o Basilis, comunitat religiosa
 Biografies:
 Sant Basili o Basili de Cesarea, conegut també com a Basili el gran
 Basili I de Constantinoble, patriarca
 Basili II de Constantinoble, patriarca.
 Basili d'Ancira, bisbe.
 Basili de Tessalònica, arquebisbe
 Basili de Selèucia, bisbe.
 Basili de Cilícia, bisbe
 Basili I Macedó, emperador romà d'Orient.
 Basili II, emperador romà d'Orient
 Basili I Comnè, emperador de Trebisonda.
 Basili II de Rússia, gran príncep rus
 Basili III «el Cec», gran príncep rus 
 Basili IV, gran príncep rus
 Basili V, gran príncep rus
 Basili el Llop, príncep de Moldàvia.
 Basili, heretge búlgar
 Basili de Tirnovo, bisbe.
 Dom Basili, religiós i general dels cartutxos 
 Basili l'Ocell, noble romà d'Orient.
 Lluci Minuci Basili, un dels assassins de Cèsar.
 Basili Parakimomènia, príncep romà d'Orient